Лозница — село:
 Лозница — село на Украине, находится в Народичском районе Житомирской области.
 Лозница — село в Болгарии. Находится в Добричской области, входит в общину Генерал-Тошево. 
 Лозница — село в Сербии, в общине Валево.
 Лозница — село в Черногории, в общине Биело-Поле.
 Лозница — село в Боснии и Герцеговине. Находится в Республике Сербской, в общине Братунац.
 Лозница — село в Боснии и Герцеговине. Находится в Республике Сербской, в общине Вишеград.